David Talbot est un vampire de fiction créé par la romancière américaine Anne Rice. Il apparaît pour la première fois dans La Reine des damnés (1988), troisième tome des Chroniques des vampires.

Biographie de fiction

Vie humaine 
David Talbot est né en 1916. Lorsque Lestat de Lioncourt le rencontre pour la première fois, dans le roman La Reine des damnés , David est un homme énergique et cordial, d’environ soixante-cinq ans, corpulent, le cheveu poivre et sel et les yeux noirs. Membre supérieur général de l'ordre du Talamasca durant la quasi-totalité de sa vie, c'est un personnage très élégant et très érudit dont la particularité est de voir les esprits. Dans Le Voleur de corps, David  est devenu un ami intime de Lestat et il va même jusqu'à l'aider à retrouver son corps dérobé par Raglan James. Dans une lutte avec ce dernier, David passe dans un corps beaucoup plus jeune, décrit comme celui d'un Anglo-Indien aux cheveux brun foncé et aux yeux bruns, tandis que Lestat retourne à son corps surnaturel. Lestat tue l'ancien corps de David, qui appartient maintenant à Raglan James. Lestat, qui vit difficilement la mortalité de son ami, finit en 1992 par imposer le « Don Ténébreux » de l'immortalité vampirique à David qui a toujours refusé ce don.

Vie de vampire 
De par son créateur, David est un très puissant vampire. Il est obsédé par l'histoire de ses congénères et par son besoin de reconnaissance de ses pairs. Devenu un confident pour Armand, il retrace l'histoire de sa vie dans Armand le vampire. David est décrit comme ayant des préférences sexuelles pour les jeunes femmes et hommes, préférant les hommes dans Le Voleur de corps. David apparaît également dans Merrick, dans lequel il contacte Merrick, qui fait partie de la famille Mayfair. Merrick évoque l'esprit de Claudia pour Louis. À la fin, il est révélé que Merrick a utilisé le vaudou pour amener à la fois David et Louis afin qu'elle puisse atteindre la vie éternelle. Ce plan fonctionne, car Louis lui donne son sang et la rend immortelle. Après avoir fait de Merrick son novice, il tente de se suicider en plaçant son cercueil à l'air libre où il pense être brûlé à mort lorsque le soleil se lèvera. Il réussit presque, mais il est trop puissant pour que le soleil mette fin à ses jours. David, Merrick et Lestat le trouvent et lui donnent leurs sangs afin de le guérir. Cela sauve Louis mais le rend également encore plus puissant qu'il ne l'avait été auparavant. Les quatre forment alors un phalanstère à La Nouvelle-Orléans, mais les membres du Talamasca, enragés que trois des leurs soient devenus des vampires, les menacent et exigent que Merrick, David et Jessica Reeves reviennent vers eux. Lestat veut riposter contre le Talamasca, mais David lui dit de ne rien faire d'irréfléchi, et les quatre quittent leur domicile sur Royal Street.

Représentation dans d'autres médias 
Le personnage de David Talbot a été interprété par : 
 Paul McGann dans le film La Reine des damnés de Michael Rymer (2002).

Notes et références

Notes

Références 

Personnage des Chroniques des vampires
Personnage de fiction
Vampire de fiction
Immortel de fiction
Bisexuel de fiction
Personnage de film fantastique
Personnage de fiction possédant une force surhumaine
Personnage de fiction pouvant se déplacer à une vitesse surhumaine
Personnage de fiction qui peut guérir rapidement
Personnage de fiction créé en 1988

en:List of The Vampire Chronicles characters#David Talbot